Jan Commandeur (burgemeester); Nederlands burgemeester te Wognum (1880-1964)
 Jan Commandeur (kunstschilder); Nederlands kunstschilder (°1954)